Mohamed Megdoud (1908-1997), homme politique français ;
 Nadir Megdoud (1997), joueur algérien de rugby à XV.